Храбузна — название населённых пунктов на Украине:

 Храбузна — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Храбузна — село в Полонском районе Хмельницкой области.